Тлалмимилолпа има више значења:

 Тлалмимилолпа (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлалмимилолпа (Сан Николас де лос Ранчос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику